Guambius är ett släkte av mångfotingar. Guambius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkrypare
Guambius